Ruhetag ist:

 im Alltagsleben ein arbeitsfreier Tag wie der Sonntag oder auch der Sonnabend (Samstag, ursprünglich Sabbat)
 im Wirtschaftsleben ein Wochentag, an dem ein bestimmtes Geschäft (besonders Gaststätten) geschlossen hat, siehe Ruhetag (Wirtschaft)
 in der Schweiz ein Feiertag, der nicht auf Grundlage des Bundesarbeitsgesetzes „den Sonntagen gleichgestellt“ ist, sondern ausschließlich aufgrund kantonaler Festlegungen arbeitsfrei ist, siehe Feiertage in der Schweiz
 im Radrennsport ein rennfreier Tag während eines Etappenrennens, siehe Ruhetag (Radrennsport)

Siehe auch: